Аза́н () — в исламе: призыв к всеобщей молитве мусульман (желательно, совместной). Является обязательным для взрослых мужчин (фард аль-кифайа). Существует две формы произнесения азана и икамы. Читающий азан — муэдзин (тюрк. — азанджы). Во время чтения азана муэдзин встаёт лицом в сторону Каабы (кибла) и вставляет указательные пальцы в уши. Через некоторое время после азана, непосредственно перед молитвой, читается икамат, состоящий из тех же формул, к нему может быть добавлено высказывание о том, что намаз начался. Азан обычно возвещается с минарета мечети.

Произнесение азана перед намазом является необязательным, но весьма желательным (сунна муаккада) деянием. Также мусульманам желательно через некоторое время после рождения ребёнка прошептать ему в правое ухо азан. Так же поступают и с человеком, которым овладели злые духи.

История 
Согласно мусульманскому преданию, азан был установлен Мухаммадом в 622—623 годах и первоначально состоял в произнесении фразы ас-салат джами’атан («молитва — вместе»). Выбор устной формы призыва был обусловлен существованием сходной практики в доисламской языческой Аравии. Такой же способ призыва на молитву использовали «лжепророки» Мусайлима и Саджах.

Переселившись в Медину, Мухаммад позвал своих сподвижников на совет с целью выбора подходящего призыва на молитву. Одни сподвижники предложили звонить в колокола, другие — разжигать костры, третьи — дуть в трубу. Пророк отверг эти предложения, так как это были обычаи христиан, зороастрийцев и иудеев. Той же ночью Абдуллах ибн Зейд увидел во сне, что какой-то человек в зелёном одеянии (ангел Джибриль) подошёл к нему и научил его словам и порядку выполнения призыва на молитву. Утром он пошёл к Мухаммаду и рассказал ему об этом. Затем оказалось, что похожие такие же сны увидели многие сподвижники. Выслушав их, Мухаммад одобрил эту форму азана и поручил Абдуллаху ибн Зейду научить словам азана Билала ибн Рабаха, который обладал очень красивым голосом. Таким образом, Билял стал первым муэдзином в истории ислама.

В 1920-х, 1930-х годах правительство Ататюрка настояло на замене традиционного азана на арабском языке его переводом на турецкий. Для недопущения исламской пропаганды арабское слово «аль-фаля́х» (спасение) не было переведено на турецкий язык. По этой причине вместо слов «Haydi kurtuluşa» (Спешите к спасению) в «турецком азане» звучало «Haydi felaha».

Запрет азана на арабском языке был снят в Турции 6 июня 1950 года после победы оппозиции на выборах. Считается, что использование азана на турецком противоречило хадису, утверждающему, что при переводе арабский текст не сохраняет своего смысла.

Текст 
Суннитский азан состоит из семи формул.

Правила чтения 
Во время чтения азана муэдзин должен повернуться лицом в сторону Мекки (кибла) и касаясь указательными пальцами ушей. Азан должны читать люди, обладающие красивым и звучным голосом. Азан исполняется нараспев и не спеша. Распевание азана не должно переходить в подобие музыки.

После азана читается мольба, включающая в себя благословение пророка Мухаммеда, его семьи и сподвижников.

Во время утреннего азана сунниты произносят слова «Ас-саля́ту хайру мина-н-нау́м» (Молитва лучше сна!). Согласно преданию, Билал ибн Рабах будил этими словами пророка Мухаммада, которому они так понравились, что он позволил употребить их в утреннем азане. Шииты также произносят слова «ашхаду анна ‘Алиян валиулла́х» и «Хайя ‘аля́ х̮айра ль-‘амаль» (Идите на лучшее дело!). В конце азана шииты дважды произносят слова «Ля иляха илляллах!».

При произнесении слов «хаййа ‘аля с-саля́х» муэдзин поворачивает голову направо, а при произнесении слов «хайя ‘аля ль-фаля́х» — налево.

Этикет во время слушания азана 
Мусульманину, услышавшему азан, следует остановиться и повторять за муаззином всё то, что он говорит, вплоть до слов: Хаййа ‘аля с-саля́х, Хаййа ‘аля ль-фаля́х. Вместо этих слов мусульманам необходимо сказать: «Ля хауля ва-ля куввата илля би-Ллях» ( — Нет силы и мощи ни у кого кроме как только у Аллаха!). Перед утренней молитвой слова «Ас-саля́ту хайру мина-н-нау́м» («молитва лучше сна») заменяются формулой: «Ты сказал то, что истинно и справедливо!».

После завершения азана произносится молитва за пророка Мухаммада: «Аллахумма, Рабба хазихи-д-да’вати-т-таммати ва-с-саля-ти-ль-каима-ти, ати Мухаммадан аль-василята ва-ль-фадилята ва-б’ас-ху макаман махмудан аллязи ва’адта-ху, инна-кя ля тухлифу-ль-ми’ада!».

Примечания

Литература